Amerikai Egyesült Államok
 Ellendale (Delaware)
 Ellendale (Észak-Dakota)
 Ellendale (Észak-Karolina)
 Ellendale (Minnesota)
 Ellendale (Oregon)
 Ellendale (Tennessee)
 Ausztrália
 Ellendale (Tasmania)